Ел Халиско има више значења:

 Ел Халиско (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Халиско (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику